Attraction fatale (L'attrazione), film italien de Mario Gariazzo sorti en 1987 ;
Attraction fatale (El punto sobre la i), film hispano-britannique de Matthew Parkhill sorti en 2003.